Heterobranchia — підклас  черевоногих молюсків ( Gastropoda). Група виділена на основі будови  зябер і включає більшість сучасних видів черевоногих молюсків. Ранні автори поміщали в Heterobranchia лише морські види і розглядали цей таксон як перехідну групу між  і  легеневими молюсками і всіма іншими представниками класу.

Класифікація 
Кладограмма, що показує філогенічні відносини Heterobranchia, за Jörger (2010)

Примітки

Посилання 
 Haszprunar, G. (1985). The Heterobranchia — a new concept of the phylogeny of the higher Gastropoda. Zeitschrift für zoologische Systematik und Evolutionsforschung 23 (1): 15-37. 

Черевоногі